Унже́нины — древний севернорусский род новгородского происхождения.

Одной из его ветвей были казанские купцы и общественные деятели:

 Авксентий Степанович (1803—1859), чаеторговец. В 1854—1856 годах — городской голова Казанской думы. Одновременно — директор Казанского городского общественного банка.
 Его племянник Василий Николаевич (1813—1891). Торговал бакалейными товарами.
 Николай Васильевич (1846—1913). С 1889 года — председатель правления Купеческого банка. С 1879 года — гласный Казанской городской Думы. Почётный член Казанского губернского попечительства детских приютов (с 1884), почётный член Ольгинского детского приюта трудолюбия (с 1910), член-учредитель Казанского отделения Мариинского общества попечительства о слепых (с 1893). Пожертвовал средства на содержание Казанского коммерческого училища.

Литература 
 Девятых Л. И. Из истории казанского купечества. — , 2003.

Персоналии:Казань